Deze lijst van spelers van het Macedonische voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal zeven interlands achter hun naam hebben staan voor Noord-Macedonië. Het elftal kwam tussen 1991 en begin 2019 uit onder de naam Macedonië. Vetgedrukte spelers zijn in 2015 nog voor de nationale ploeg in actie geweest.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met wedstrijd tegen  op 14 juni 2015

Macedonisch voetbalelftal
Macedonisch
Spelers